Milchsack ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Milchsack (1890–1960), deutscher Unternehmer, Gründer der Druckfarbenfabrik Milchsack (1928–1999) in Frankfurt am Main
 Gustav Milchsack (1850–1919), deutscher Bibliothekar und Germanist
 Lilo Milchsack (1905–1992), Gründerin der Gesellschaft für kulturellen Austausch mit England